Famille Chiacchio
 Matias Chiacchio (1988-), footballeur argentin;
 Umberto Chiacchio, homme politique italien;

Homonymie de patronyme
Patronyme italien